Szent József-székesegyház számos, Szent Józsefről elnevezett templom neve világszerte.

Amerikában
 Szent József-székesegyház, Posadas, Argentína
 Szent József-székesegyház, Antofagasta, Chile
 Szent József-székesegyház, Melipilla, Chile
 Szent József-székesegyház, Temuco, Chile
 Szent József-székesegyház, San José, Costa Rica
 Szent József-székesegyház, Cúcuta, Kolumbia
 Szent József-székesegyház, Ciudad Guzmán, Mexikó
 Szent József-székesegyház, Toluca, Mexikó
 Szent József-székesegyház, Tula de Allende, Mexikó
 Szent József-székesegyház, San José de Mayo, Uruguay

Ázsiában
 Szent József-székesegyház (latin), Bagdad, Irak
 Szent József-székesegyház (káld), Bagdad, Irak

Európában
 Szent József-székesegyház, Bulgária, Szófia
 Szent József-székesegyház, Egyesült Királyság, Wales, Swansea
 Szent József-székesegyház, Hollandia, Groningen
 Szent József-székesegyház, Lettország, Liepāja
 Szent József-székesegyház, Románia, Bukarest